Тауплиц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Лицен.  Население составляет 1012 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 53,9 км². Официальный код  —  6 12 45.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Швайгер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 3 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Города Штирии